Panchimalco puede designar:
Al municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador, El Salvador.
Al pueblo de Panchimalco, municipio de Jojutla, Morelos, México.